Bill Clark (drummer) (1925–1986), Amerikaans jazzdrummer
 Bill Clark (basketballer) (*1988), Amerikaans basketballer
 Bill Clark (producer) (*1944), Canadees televisieproducer en scenarioschrijver, onder meer voor NYPD Blue